Albert Meyer (1855–1915) – gdański bankowiec, hiszpański urzędnik konsularny
 Albert Meyer (1870–1953) – szwajcarski polityk, minister, prezydent
 Albert Meyer (1903–1965) – amerykański duchowny katolicki, kardynał